

Patronyme 

 Grégoire de Challes ou Chasles (1659-v. 1720), romancier et gazetier français ;
 François-Jacques Chasles, (), avocat au parlement de Paris, auteur d’un Dictionnaire universel chronologique et historique de justice, police et finance ;
 Théodore-Gaston-Joseph Chasles de la Touche (1787-1848), littérateur et érudit français ;

Famille Chasles de Chartres, Eure-et-Loir :
 Pierre Jacques Michel Chasles (1754-1826), député montagnard ;
 Philarète Chasles (1798-1873), homme de lettres et journaliste français ;
 Émile Chasles (1827-1908), philologue ;
 Charles Henri Chasles, frère de Pierre Jacques ;
 Michel Chasles (1793-1880), mathématicien français, principalement connu pour sa relation de Chasles ;
 Adelphe Chasles (1795-1868), maire de Chartres (1830-1848) et député d'Eure-et-Loir (1831-1848) ;

Toponymes 
 La Lande-Chasles est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.
 Le glacier Chasles dans les îles Kerguelen porte le nom du mathématicien français Michel Chasles (1793-1880)
 La rue Michel-Chasles du   de Paris porte également le nom du mathématicien Chasles.